Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Tallahassee 2002, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2002, è stato vinto da Jessica Lehnhoff e Vanessa Webb. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Ivana Abramović e Jacqueline Trail (tds n. 2) con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di Serie

  Alyssa Cohen /  Petra Rampre (semifinali)
  Ivana Abramović /  Jacqueline Trail (finale)

  Courtenay Chapman /  Ljudmila Skavronskaja (quarti di finale)
  Alison Nash /  Aneta Soukup (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Tallahassee 2002